Enciklika (grč. enkýklios, "ići u krug", "okružnica") je papino okružno pismo upućeno prije svega biskupima ali i svim vjernicima. Ta vrsta dokumenta ima u Katoličkoj crkvi najveću snagu i obvezujeući karakter. Od VII. stoljeća enciklikama se nazivaju dokumenti koje objavljuje papa i/ili koncil, a od XVIII. stoljeća je naziv za papinske okružnice. Obično je o važnim stvarima vjere i/ili morala. Enciklike se na raznim jezicima mogu naći na službenim vatikanskim stranicama. Većina novijih enciklika tu je prevedena i na hrvatski jezik.

Papinske enciklike

Unutarnje poveznice

Katoličanstvo